Швенкфельд, Каспар (1489—1561) — немецкий государственный и религиозный деятель времён Реформации.
 Швенкфельд, Каспар (Caspar Schwenckfeld; 1563—1609) — немецкий естествоиспытатель и врач.

Примечания